Der Royal Lahaina Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Januar 2014 in Lāhainā, Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. Januar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jared Donaldson
 Daniel Kosakowski
 Malek Jaziri
 Wang Chieh-fu

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Kento Takeuchi
 Jarmere Jenkins

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 58 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 52 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Lāhainā
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien